Antonio Rostagni (1903-1988) – fisico italiano
 Augusto Rostagni (1892-1961) – filologo classico e latinista italiano
 Jean-Paul Rostagni (1948) – ex calciatore francese